Järn kan syfta på:

Järn – metall med atomnummer 26
 Järn – svenskt efternamn, se Jern
 Järn – ett glas sprit, se snaps
 Järnmedalj – brukar ibland delas ut för fjärdeplats, se Lista över svenska medalj- och ordensförkortningar
 Järnmärket – ett märke från Svenska Simförbundet, se Simmärke
 Järnsymbolen – ett emblem hämtat från det kemiska tecknet för järn
 Järn (rollspel) - ett rollspel utgivet av Helmgast AB.

Se även
Järna (olika betydelser) – flera betydelser